Dworki () ist ein polnischer bzw. russischer Ortsname:
 in Polen:
 Dworki (Gronowo Elbląskie), Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Dreihöfe, Kreis Marienburg, Westpreußen)
 Dworki (Nowa Ruda), Dorf im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien (Vierhöfe, Kreis Glatz, Schlesien)

 in Russland:
 Dworki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Rogahnen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)